

Geografia
 Grange-over-Sands – paese della contea del Cumbria, Inghilterra
 Sands Point – villaggio nello stato di New York, Stati Uniti d'America
 Wahiba Sands, o più comunemente Sharqiya Sands – regione desertica del sultanato dell'Oman
 Woburn Sands – paese della contea del Buckinghamshire, Inghilterra

Persone
 Antonio Frederic Augustus Sands, più noto come Frederick Sandys (1829-1904) – pittore e disegnatore inglese
 Benjamin Franklin Sands (1811-1883) – ammiraglio statunitense 
 Bethanie Mattek-Sands (1985) – tennista statunitense
 Charles Sands (1865-1945) – golfista e tennista statunitense
 Frank Sands Brian, o Frankie Brian (1923-2017) – cestista statunitense
 John Sands (1859-1924) – calciatore inglese, di ruolo portiere
 Julian Sands (1958) – attore britannico
 Kim Sands (1956) – ex tennista statunitense
 Leevan Sands (1981) – triplista bahamense
 Percy Sands (1881-1965) – calciatore inglese
 Robert Gerard Sands, detto Bobby Sands (1954-1981) – attivista e politico nordirlandese
 Robert Sands (1989) – giocatore di football americano statunitense 
 Terdell Sands (1979) – giocatore di football americano statunitense
 Tommy Sands (1937) – cantante e attore statunitense

Altro
 Marina Bay Sands – casinò resort di Singapore

Pagine correlate
 White Sands